212. Infanterie-Division steht für:

 212. Infanterie-Division (9. Königlich Sächsische), Großverband der Sächsischen Armee im Ersten Weltkrieg
 212. Infanterie-Division (Wehrmacht), Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 212. Division